kasztel – rodzaj dworu, także siedziba kasztelana
 kasztel – nadbudówka na dawnych żaglowcach (kasztel dziobowy i rufowy)
 forkasztel – rodzaj nadbudówki na średniowiecznych okrętach

 Kasztel – część wsi Siedliska Żmigrodzkie w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Nowy Żmigród.